La Fête espagnole, film muet de Germaine Dulac (1920)
La Fête espagnole, roman d'Henri-François Rey (1959), Prix des Deux Magots
La Fête espagnole, film adapté du précédent roman, réalisé par Jean-Jacques Vierne et sorti en 1961.